Nietykalni – dowodzona przez Eliota Nessa grupa, której celem było narzucanie przestrzegania prohibicji w Stanach Zjednoczonych oraz doprowadzenie Ala Capone przed oblicze wymiaru sprawiedliwości

 Kinematografia
 Nietykalni – amerykański film fabularny w reżyserii Briana De Palmy z 1987
 Nietykalni – francuski film fabularny w reżyserii Oliviera Nakache i Erica Toledano z 2011
 Nietykalni – serial amerykański w reżyserii Abnera Bibermana i Roberta Butlera (1959−1963)
 Nietykalni – serial amerykański w reżyserii Tuckera Gatesa i Charlesa Carnera (1993−1994)

Zobacz też 
 Niedotykalni – grupa ludności w Indiach
 Untouchables